Делия Смит (р. 18 июня 1941) — английский повар и телеведущая. Автор главных кулинарных бестселлеров в Британии (продано более 18 млн экземпляров книг).

Кроме того, Делия Смит является главным акционером футбольного клуба Норвич Сити совместно со своим мужем, Майклом Уинн-Джонсом.

Биография 
Делия родилась в городе Уокинг, в графстве Суррей. Бросив школу в 16 лет, она работала парикмахером, затем продавщицей в магазине, в турагентстве. В 21 год она устроилась в крошечный ресторан, где прошла путь от уборщицы до повара. Тогда же она начала изучать старинные английские кулинарные книги из хранилищ Британского музея, тестируя рецепты из них на семье, в доме которой в то время жила.

В 1969 году Делия начала писать для журнала The Daily Mirror, главным редактором которой был Майкл Уинн-Джонс, её будущий муж. В 1972 году она открыла колонку в газете Evening Standard, вести которую она будет еще 12 лет. На телевидении Смит впервые появилась в начале 70-х в качестве постоянного повара передачи канала BBC East «Look East». Но настоящую славу ей принесло кулинарное шоу Family Rare, шедшее в 1973—1975 годах.

Увлекшись идеей образовательных кулинарных передач, которые бы учили готовить начиная с самых азов, Делия Смит выпустила серию программ на канале BBC Further Education, подкрепленную тремя тематическими кулинарными книгами.

Популярность Делии Смит такова, что уровень продаж каких-либо продуктов или приборов мгновенно возрастал на 10 и более процентов, стоит ей упомянуть их в своей передаче. Так было с продажами яиц после первой серии передач Delia’s How to Cook (1998), с консервированным мясным фаршем в 2008 году, со сковородами для омлета. «Эффектом Делии» (так назвали этот феномен) теперь называют резкое повышение продаж какого-либо плохо расходившегося товара после рекомендации уважаемого человека.

В 2003 году Делия Смит объявила об окончании своей телевизионной карьеры, однако в 2008 году, после долгих переговоров, появилась в 6-серийной программе канала BBC. Вышедшая одновременно с программой книга, обновленный вариант хита 1971 года How to Cheat on Cooking быстро стала бестселлером.

Книги Делии Смит 

 How to Cheat at Cooking (1971)
 Recipes from Country Inns and Restaurants (1973)
 The Evening Standard Cookbook (1974)
 Frugal Food (1976) (Второе издание — 2008)
 Cakes, Bakes & Steaks (1977)
 Delia Smith’s Book of Cakes (1977)
 Delia Smith’s Cookery Course (3 тома: 1978, 1979 & 1980)
 One is Fun (1986)
 Complete Illustrated Cookery Course (1989)
 Delia Smith’s Christmas (1990)
 Delia Smith’s Summer Collection (1993)
 Delia Smith’s Winter Collection (1995) (книга года в Британии в 1996 году).
 Delia’s How to Cook—Book 1 (1998)
 Delia’s How to Cook—Book 2 (1999)
 Delia’s How to Cook—Book 3 (2001)
 The Delia Collection (2003) (несколько тематических изданий)
 Delia’s Kitchen Garden: A Beginners' Guide to Growing and Cooking Fruit and Vegetables (2004)
 The Delia Collection — Puddings (2006)
 Delia’s Kitchen Garden (February 2007)
 How to Cheat at Cooking (February 2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Делии Смит
 Книги Делии Смит на русском языке
 Кулинарные книги Делии Смит

Писатели Великобритании
Авторы книг по кулинарии